«Де́тки в поря́дке» ( — в честь песни «The Kids Are Alright» группы The Who) — американский трагикомедийный кинофильм 2010 года, снятый режиссёром Лизой Холоденко. Удостоен четырёх номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм года. Главные роли исполняют Джулианна Мур, Аннетт Бенинг и Марк Руффало.

Сюжет 
Ник (Аннетт Бенинг) и Джулс (Джулианна Мур) — семейная пара, проживающая в одном из пригородов Южной Калифорнии. У них двое детей — восемнадцатилетняя Джони (Миа Васиковска) и пятнадцатилетний Лазер (Джош Хатчерсон). И Джони и Лазер были зачаты с использованием донорской спермы. Ник родила Джони, а Джулс — Лазера. Джони собирается уехать в колледж, и Лазер просит её через банк спермы разузнать, кто был их отцом. Ей удаётся выяснить, что это некий Пол (Марк Руффало). Втайне от мам они встречаются с Полом. Пол держит ресторан и небольшую ферму по выращиванию овощей. Он не сторонник серьёзных отношений и довольно легко относится к жизни.

Ник и Джулс скоро становится известно про Пола. Они приглашают его на обед познакомиться поближе. Пол предлагает Джулс работу — заняться в качестве ландшафтного дизайнера участком его земли. Если Ник работает врачом, то Джулс никогда не могла найти постоянного занятия. Она пыталась вести различные виды бизнеса, но не слишком успешно. Теперь она хочет заниматься ландшафтным дизайном, и предложение Пола оказывается очень кстати.

Простой подход к жизни Пола производит впечатление на Джулс. Строгость Ник и её желание всё контролировать часто были причиной ссор, и теперь Джулс нашла отдушину. Она заводит роман с Полом. Дети тоже продолжают общаться с отцом, и Ник, которой претит образ жизни Пола, остаётся в стороне.

Ник узнаёт правду и ссорится с Джулс. Пол же по-настоящему влюбился в Джулс и предлагает ей быть вместе. Дети поражены случившимся, обвиняют как матерей, так и Пола. Отношения в семье окончательно портятся. Джулс понимает, какую совершила ошибку, и искренне просит простить её.

В ролях

Критика 
Кинокартина была высоко оценена критиками. На Rotten Tomatoes у фильма 95 % положительных рецензий из 200. На Metacritic — 86 баллов из 100 на основе 39 обзоров. Роджер Эберт оценил фильм в 3,5 звезды из 4.

Награды 
Фильм получил следующие награды:

Кроме того, фильм получил следующие номинации:
 4 номинации на премию «Оскар»: лучший фильм (Гэри Гилберт, Джеффри Леви-Хинт, Селин Рэтрей), лучший оригинальный сценарий (Лиза Холоденко, Стюарт Блумберг), лучшая женская роль (Аннетт Бенинг), лучшая мужская роль второго плана (Марк Руффало)
 4 номинации на премию BAFTA: лучший оригинальный сценарий (Лиза Холоденко, Стюарт Блумберг), лучшая актриса (Аннетт Бенинг и Джулианна Мур), лучший актёр второго плана (Марк Руффало)
 2 номинации на премию «Золотой глобус»: лучший сценарий (Лиза Холоденко, Стюарт Блумберг), лучшая женская роль — комедия / мюзикл (Джулианна Мур)
 5 номинаций на премию «Независимый дух»: лучший фильм, лучший режиссёр (Лиза Холоденко), лучший сценарий (Лиза Холоденко, Стюарт Блумберг), лучшая женская роль (Аннетт Бенинг), лучшая мужская роль второго плана (Марк Руффало)
 3 номинации на премию Гильдии киноактёров США: лучшая женская роль (Аннетт Бенинг), лучшая мужская роль второго плана (Марк Руффало), лучший актёрский состав

Примечания

Ссылки 
 
  
  
  
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2010 года
Фильмы-драмы США
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы на тематику бисексуальности
Фильмы — лауреаты премии «Тедди»
Фильмы США 2010 года